Alquati ist der Familienname folgender Personen:
 Romano Alquati (1935–2010), italienischer Marxist
 Sebastián Alquati (* 1976), argentinischer Judoka